Schermerhorn, village situé dans la commune néerlandaise de Schermer, dans la province de la Hollande-Septentrionale ;
 Cabinet Schermerhorn/Drees, gouvernement des Pays-Bas du  au , sous la direction du travailliste Wim Schermerhorn.

Patronymie 

 Eric Schermerhorn, musicien compositeur américain ;
 Simon J. Schermerhorn (1827-1901), homme politique américain ;
 Willem «Wim» Schermerhorn, homme politique néerlandais politique du Parti travailliste (PvdA).

Voir aussi 
 Schermer, commune néerlandaise de la Hollande-Septentrionale.